Верхівська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Верхівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Верхівська сільська рада — Рівненська область, Острозький район
 Верхівська сільська рада — Рівненська область, Рівненський район

 Верхівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Камінь-Каширський район